Miejscowości w USA:
 Colon – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Colon – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
Gminy w USA:
 Colon (ang. Colon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
Biologia:
 Colon – w anatomii stawonogów część jelita tylnego owadów
 Colon – w anatomii kręgowców termin odnoszący się do okrężnicy lub całości jelita grubego

Zobacz też: colón